Урдинаран, Антонио (1898—1961) — уругвайский футболист, олимпийский чемпион 1924 года. Старший брат Сантоса Урдинарана.
 Урдинаран, Сантос (1900—1979) — уругвайский футболист, двукратный олимпийский чемпион — 1924 и 1928 годов, чемпион мира 1930 года. Младший брат Антонио Урдинарана.